Hrubý vrch – szczyt w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Hruby Wierch (słow. Hrubý vrch) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Jarząbczy Wierch (słow. Hrubý vrch) – szczyt w Tatrach Zachodnich